Le Génois est une comédie, dont l’auteur n’est pas connu, en un seul acte, représentée le  à la Comédie-Française. Le texte ne fut pas publié et il est aujourd'hui perdu.

Références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre du XVIIe siècle
Comédie (théâtre)
Œuvre littéraire perdue